Клюйверт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клюйверт, Джастин (род. 1999) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Клюйверт, Патрик (род. 1976) — нидерландский футболист, нападающий.
 Клюйверт, Рюбен (род. 2001) — нидерландский футболист, защитник.